Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Lucas Arnold Ker che hanno battuto in finale Sergio Roitman e Andrés Schneiter 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Lucas Arnold Ker (Campioni)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (semifinali)

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 2000